Кастельсеприо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 1237 человек (2008 г.), плотность населения составляет 412 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 21050. Телефонный код — 0331.

На территории коммуны расположен археологический парк, включающий в себя культовые постройки, сохраняющие фрески VI—IX веков.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.castelseprio.net

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики